Альвиан — мужское имя.

Именины: 17 мая

Известные носители 
 Альвиан Анейский — православный святой.
 Гайдаров, Альвиан Валерьевич — советский спортсмен и танцовщик.
 Страшнов, Альвиан Платонович — заслуженный архитектор УССР.
 Феофилов, Альвиан Иванович — атаман Енисейского казачьего войска.
 Шеломков, Альвиан Николаевич — советский учёный и конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Шушунин, Альвиан Евстафьевич — ивановский художник.

Мужские имена
Русские мужские имена